L'illa de Jeliji —— és una petita illa deshabitada al sud de Gerba (Tunísia) que forma la part més sud-oriental del golf de Boughrara, i passada la qual s'arriba a la via romana (avui carretera) que uneix el continent amb l'illa de Gerba.

Illes de Tunísia